

Вествілл — місто, штат Флорида
 Вествілл — місто, штат Індіана
 Вествілл — місто, штат Нью-Джерсі
 Вествілл — місто, штат Нью-Йорк
 Вествілл — місто, штат Оклахома
 Вествілл — селище, штат Іллінойс